

Велика Британія 
 Брейнтрі — старовинне місто в Ессексі.

Брейнтрі — місто, штат Массачусетс
 Брейнтрі — місто, штат Вермонт